Bandarra pode referir-se a:
 Gonçalo Annes Bandarra — poeta e profeta popular português.
 Bandarra (revista) — revista literária portuguesa
 Bandarra (semanário) — semanário de propaganda política português.
 Victor Bandarra — jornalista português
 Bandarra (distrito) — distrito de São João do Rio do Peixe.

Desambiguação